Ignatius Gopu, Bischof
 Joseph Mark Gopu, Erzbischof